Батма́н (, ) — район городского типа в Турции, административный центр ила Батман.

Город назван по имени реки Батман. Прежнее название города, используемое и по сей день курдами — Элих.

Железная дорога соединяет город со Стамбулом, в городе есть аэропорт.

Коренное население провинции — армяне и курды. Периодически здесь происходят стычки курдского населения с полицией. Кроме того, Батман — родина многих живущих в Германии курдов-езидов, бежавших туда из-за репрессивной политики Турции, направленной против национальных меньшинств.

До 1950-х годов Батман был небольшой деревней, ставшей городом с появлением здесь предприятий нефтяной промышленности, первых в Турции.

Города Турции
Районы Батмана